

Geografia 
Narita, città del Giappone
Aeroporto di Tokyo-Narita, aeroporto giapponese

Persone 
Narita Nagayasu, samurai del periodo Sengoku
Narita Ujinaga, samurai del periodo Sengoku
Ken Narita, doppiatore giapponese
Ken Narita, cantante giapponese

Altro 
Narita, album musicale
Clan Narita, clan del Giappone feudale